Эрнан Саласар Хакоб (; род. ) — чилийский шахматист, международный мастер (1986), международный судья (1989).

Участник 2-х чемпионатов мира среди юниоров (1976/77-1977).

В составе национальной сборной участник следующих соревнований:
 7 олимпиад (1982—1994).
 2 Панамериканских командных чемпионата (1987—1991). На чемпионате 1987 года команда Чили заняла 2-е место, а Э. Саласар Хакоб, играя на 2-й доске, завоевал серебряную медаль в индивидуальном зачёте.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Эрнана Саласара Хакоба на шахматных олимпиадах
 Выступления Эрнана Саласара Хакоба на Панамериканских командных чемпионатах
 Выступления Эрнана Саласара Хакоба на чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты Чили